In for the Kill — музичний альбом гурту Budgie. Виданий у травні 1974 року лейблом MCA. Загальна тривалість композицій становить 41:34. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень 
 «In for the Kill» — 6:32
 «Crash Course in Brain Surgery» — 2:39
 «Wondering What Everyone Knows» — 2:56
 «Zoom Club» — 9:56
 «Hammer and Tongs» — 6:58
 «Running From My Soul» — 3:39
 «Living on Your Own» — 8:54

Посилання 
 Allmusic :огляд
 George Starostin огляд 

Альбоми Budgie
Англомовні музичні альбоми
Травень 1974